Fienili ima više značenja:
 Fienili, Cremona
 Fienili, Latina
 Fienili, Mantua
 Fienili, Rimini